Шатр може да се односи на:

 Шатр (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Шатр (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Шатр (Об), насељено место у Француској, у департману Об
 Шатр (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шатр“